Alster může být:
 Alstera, řeka v Německu
 Ladislav Alster, český šachista
 Darina Alster, česká performerka
 Alster (Švédsko), švédské sídlo

Externí odkazy